Æble har flere betydninger:
 Almindelig æble - for arten kaldet æble

 Æble-slægten – planteslægten Malus
 Æble (frugt) – frugten æble
 Æble (bebyggelse) – en bebyggelse i Ørbæk Sogn, Nyborg Kommune